Apella (Sparta), naam van de volksvergadering in het Antieke Sparta
 een andere naam voor de Bruine kapucijnaap